Mullá Husayn(1813-1849) é um discípulo escolhido pelo Báb como a primeira Letra da Vida. Foi estudante de Siyyid Kázim (estudante do Alcorão, que preparava as pessoas para vinda do Profeta Prometido) por nove anos. O Báb (a Porta) deu a Mullá Husayn o título de Bábu'l-Báb (a porta da Porta), por ser o primeiro a Nele acreditar.

Letras da Vida
Individualidades Babís